Guillaume VII, duc d'Aquitaine de 1039 à 1058 aussi comte de Poitiers sous le nom de Guillaume V.
 Guillaume VII (1069-1136), comte d'Auvergne de 1096 à 1136
 Guillaume VII, marquis de Montferrat de 1253 à 1292
 Guillaume VII (1364-1402), duc de Juliers de 1393 à 1402
 Guillaume VII, (1651-1670), landgrave de Hesse-Cassel de 1663 à 1670

Guillaume 07